Kōji Fukada – regista e sceneggiatore giapponese
 Kyōko Fukada – cantante e attrice giapponese
 Kyūya Fukada – alpinista e scrittore giapponese